Marowijne (district): een district van Suriname
Marowijne (rivier): een rivier op de grens van Suriname en Frans-Guyana